Забри́на Гева́ра () — американская актриса. Гевара в начале карьеры появилась в ряде телевизионных шоу, включая «Закон и порядок», «Закон и порядок: Специальный корпус» и «Клан Сопрано», прежде чем в 2006 году сняться на регулярной основе в недолго просуществовавшем сериале CBS «3 фунта». С тех пор она появилась в «В поле зрения», «Голубая кровь», «C.S.I.: Место преступления» и «Чёрная метка», а также играла несущественные роли в кинофильмах «Марли и я» (2008), «Всё самое лучшее» (2009), «Отверженная» (2011) и «Люди Икс: Дни минувшего будущего» (2014). Также Гевара выступала на офф-бродвейской сцене.

В 2014 году Гевара начала сниматься на регулярной основе в сериале Fox «Готэм», играя капитана полиции Сару Эссен.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Киноактрисы США